Шевнево — название населённых пунктов в России:
 Шевнево — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Шевнево — деревня в Краснинском районе Смоленской области.